Komisja Kultury i Środków Przekazu (Sejm) – sejmowa komisja
 Komisja Kultury i Środków Przekazu (Senat) – senacka komisja